Het wereldkampioenschap superbike van Assen 2012 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 22 april 2012 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Superbike

Race 1
De race werd na 13 ronden afgebroken vanwege zware regenval en werd later herstart over een lengte van 9 ronden.

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Assen